Chapois (België), een gehucht in Leignon, deelgemeente van de Belgische stad Ciney
Chapois (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk